Thurow steht für Orte in Mecklenburg-Vorpommern:
 Thurow (Brüel), Ortsteil von Brüel, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Thurow (Carpin), Ortsteil von Carpin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Thurow (Medow), Ortsteil von Medow, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Thurow (Züssow), Ortsteil von Züssow, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Groß Thurow, Klein Thurow und Neu Thurow, Ortsteile der Gemeinde Roggendorf im Landkreis Nordwestmecklenburg
 mit deutschem Namen den polnischen Ort Turowo (Szczecinek) in der Woiwodschaft Westpommern (Thurow, Kreis Neustettin/Pommern)

Thurow ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Thurow (1944/45–2019), deutsche Kunsthistorikerin
 Franz Thurow (1867–1958), deutscher Politiker (SPD)
 Kerstin Thurow (* 1969), deutsche Ingenieurwissenschaftlerin
 Lester C. Thurow (1938–2016), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Matthias Thurow (* 1949), deutscher Musiker
 Rudi Thurow (1937–2022), DDR-Grenzsoldat

Siehe auch:
 Turow, Turo